Langwedel est un nom de lieu notamment porté par :
 Langwedel (Basse-Saxe), municipalité allemande de Basse-Saxe
 Langwedel (Schleswig-Holstein), municipalité allemande de Schleswig-Holstein
 Langwedel, quartier de la municipalité allemande de Dedelstorf (Basse-Saxe)